Rimpijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ala-Rimpijärvi, sjö i Pajala kommun, 
Rimpijärvet, sjö i Pajala kommun, 
Rimpijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Rimpijärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (3,37 ha)
Rimpijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn